Galina Mesenzewa ist der Name folgender Personen:

 Galina Alexandrowna Mesenzewa (* 1979), russische Biathletin
 Galina Sergejewna Mesenzewa (* 1952), russische Tänzerin